Didessa kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Dīdēsa Wenz, vattendrag, Benishangul-Gumuz, 
 Didessa (distrikt i Etiopien), Oromia, 

Robotskapade Etiopienförgreningar